ФК „Хъдърсфийлд Таун“ () е английски футболен клуб от град Хъдърсфийлд, Западен Йоркшър. Отборът е участник във Висшата лига на Анлия. „Хъдърсфийлд“ е първият английски отбор спечелил три поредни титли (1923 – 24, 1924 – 25, 1925 – 26) благодарение на Хърбърт Чапмън. Тези титли остават и единствените в историята на клуба. През 1922 г. печели и ФА Къп.

Успехи 
 Шампиони: 1923 – 24, 1924 – 25, 1925 – 26
 Второ място: 1926 – 27, 1927 – 28, 1933 – 34
 Шампиони Втора Дивизия: 1969 – 70
 Шампиони Четвърта Дивизия: 1979 – 80
 Второ място Втора Дивизия: 1919 – 20
 Купа на Англия (ФА Купа): 1922
 Финалист за ФА Купа: 1920, 1928, 1930, 1938
 Купа Черити Шийлд: 1922

Настоящ състав 
Към 10 август 2018.

 

Хъдърсфийлд
Западен Йоркшър